Sezon (1998/1999) był 96. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 3 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Újpest FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół MTK Hungária FC. Tytuł króla strzelców zdobył Béla Illés, który w barwach klubu MTK Hungária FC strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej